Кармен Виљалобос () колумбијска је глумица.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1983.
Колумбијски глумци